Кошевичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кошевичи — деревня в Пинском районе Брестской области.
 Кошевичи — агрогородок в Петриковском районе Гомельской области.

Россия 
 Кошевичи — деревня в Руднянском районе Смоленской области.